Сташков — русская фамилия.

 Сташков, Александр Михайлович (1924—2014) — советский и украинский учёный.
 Сташков, Иван Михайлович (1931—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Сташков, Николай Иванович (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Сташков, Олег Вениаминович (1947—2020) — советский и украинский боксёр, заслуженный тренер Украины по боксу.

См. также 
 Сташково